Quensel är ett efternamn som bland annat bärs av en svensk släkt (Quensel), vars stamfar invandrade till Sverige från Tyskland 1630. Offentlig statistik tillgänglig i september 2018 uppgav att 31 personer med namnet Quensel var bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Quensel
 Alice Quensel (1892–1986), svensk skolledare
 Annie Quensel (1886–1933), österrikisk-svensk zoolog
 Carl-Erik Quensel (1907–1977), statistiker, professor
 Charlotte Quensel (född 1961), riksdagsledamot
 Conrad Quensel, flera personer
 Conrad Quensel (astronom) (1676–1732), matematiker och astronom
 Conrad Quensel (biolog) (1767–1806), naturforskare
 Conrad Quensel (jurist) (1901–1977), advokat
 Eberhard Quensel, flera personer
 Eberhard Quensel (landskamrerare)  (1782–1859)
 Eberhard Quensel (justitieråd) (1855–1946)
 Gösta Quensel (1896–1984), jurist
 Isa Quensel (1905–1981), opera- och operettsångerska, sopran, skådespelare och regissör
 Isak Johan Quensel (1776–1837), bergmästare
 Jacob Quensel, flera personer
 Jacob Quensel (präst) (1724–1802), kontraktsprost
 Jacob Quensel (jurist) (1809–1890), justitieråd
 Johan Ulrik Quensel (1824–1894), bankdirektör och kommunalpolitiker
 Nils Quensel (1894–1971), jurist och statsråd
 Oscar Quensel (1845–1915), praktisk teolog och präst
 Percy Quensel (1881–1966), geolog och mineralog
 Torsten Quensel (1898–1971), filmjournalist och manusförfattare
 Ulrik Quensel (1863–1934), läkare, patolog, professor

Källor

Svenska släkter